Ovčara
 Ovčara (Levanjska Varoš)
 Ovčara (Čepin)
 Ovčara Suhopoljska
 Spomen dom Ovčara
 NK Ovčara Kondrić
 Ovčara (planina)
 sabirni logor Ovčara